Oasis est un jeu de société créé par Aaron Weissblum et Alan R. Moon en 2004 et édité par Vberplay et Schmidt Spiele.

Jeu de société